Mariïnski Possad o Sentervarri (, Sĕntĕrvărri; , Mariïnski Possad) és una ciutat de la República de Txuvàixia, a Rússia. Es troba a la vora dreta del riu Volga, a 36 km a l'est de Txeboksari, la capital de la república.

Ciutats de Txuvàixia